Сиро́кко (, от  шарк — восток) первоначально название ветра.

 Сирокко — название применяемое к ветру всего Средиземноморского бассейна.
 Сирокко (фильм) — американский фильм 1951 года.
 Сирокко — имя самого известного представителя какапо.
  — австралийская музыкальная группа.
 Volkswagen Scirocco («Фольксваген Сирокко») — автомобиль.
 Nokia 8800 Sirocco — серия сотовых телефонов.
 Scirocco (группа) — российская музыкальная рок-группа.
 Сирокко — название инсектицида, содержащего диметоат.